Гайана в административно-территориальном отношении подразделяется на 10 регионов:

 
Регионы Гайаны делятся на 27 региональных демократических советов.

Примечания